Rečica (Ilirska Bistrica), een plaats in de Sloveense gemeente Ilirska Bistrica
 Rečica (Karlovac), een plaats in de gemeente Karlovac in de Kroatische provincie Karlovac